Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 2010.

Бранилац титуле из претходне године је био Рафаел Надал, али је у четвртфиналу предао меч Ендију Марију због повреде десног колена. Резултат је био 3–6, 6–7(2), 0–3. Роџер Федерер је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 6:3, 6:4, 7:6.

Списак носилаца 

  'Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (четвртфинале, предао се због повреде колена)
  Новак Ђоковић (четвртфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (четврто коло)
  Енди Мари (финале)
  Николај Давиденко (четвртфинале)
  Енди Родик (четвртфинале)
  Робин Седерлинг (прво коло)
  Фернандо Вердаско (четврто коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (полуфинале)
  Фернандо Гонзалес (четврто коло)
  Гаел Монфис (треће коло)
  Радек Штјепанек (прво коло)
  Марин Чилић (полуфинале)
  Жил Симон (одустао пре почетка такмичења због повреде десног колена)
  Томи Робредо ''(прво коло)

<ol start="17">
 Давид Ферер ''(друго коло)
 Томи Хас ''(треће коло)
 Станислас Вавринка ''(треће коло)
 Михаил Јужни ''(треће коло, повукао се због повреде десног палца)
 Томаш Бердих ''(друго коло)
 Лејтон Хјуит ''(четврто коло)
 Хуан Карлос Фереро ''(прво коло)
 Иван Љубичић ''(треће коло)
 Сем Квери ''(прво коло)
 Николас Алмагро ''(четврто коло)
 Филип Колшрајбер ''(треће коло)
 Јирген Мелцер ''(прво коло)
 Виктор Троицки ''(друго коло)
 Хуан Монако ''(треће коло)
 Алберт Монтањес ''(треће коло)
 Жереми Шарди ''(прво коло)
 Џон Изнер ''(четврто коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= Ф. Вердаско
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=7
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= К. Бол
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=61
| RD1-score02-3=5
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= И. Сергејев
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7<sup>7
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=7<sup>10
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д. Села
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=68
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р. Рам
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4=1
| RD1-score05-5=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ш. Коубек
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=5
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=6
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= И. Додиг
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Х. К. Фереро
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=1
| RD1-score08-5=1
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Х. Монако
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е. Гулбис
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М. Љодра
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К. Моја
| RD1-score13-1=62
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= И. Марченко
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Д. Киндлман
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Н. Давиденко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Ф. Вердаско
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= И. Сергејев
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Ш. Коубек
| RD2-score03-1=7<sup>7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= И. Додиг
| RD2-score04-1=6<sup>4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=30
| RD2-team05= Х. Монако
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Љодра
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=1
| RD2-score06-5=3
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= И. Марченко
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=0
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08={{nowrap| Н. Давиденко}}
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01= Ф. Вердаско
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2= 
| RD3-score01-3= 
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Ш. Коубек
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=r
| RD3-score02-3= 
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=30
| RD3-team03= Х. Монако
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{nowrap| Н. Давиденко}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01= Ф. Вердаско
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=7<sup>7
| RD4-score01-5=3
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=прво коло
| RD2=друго коло
| RD3=треће коло
| RD4=четврто коло
| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Р. Штјепанек
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= И. Карловић
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7<sup>7
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=6
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ж. Бенето
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-score03-4=7<sup>7
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Д. Гез
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=64
| RD1-score04-4=62
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М. Фиш
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А. Голубјев
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Џ. Кублер
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= И. Љубичић
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=27
| RD1-team09={{Nowrap| Ф. Колшрајбер}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О. Зебаљос
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Б. Кавчич
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В. Одесник
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л. Лацко
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л. Мајер
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=0
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= П. Лучак
| RD1-score15-1=60
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р. Надал
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= И. Карловић
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ж. Бенето
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А. Голубјев
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=24
| RD2-team04= И. Љубичић
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4='''6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05=

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб 
 Квалификациони жреб 

Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Отворено првенство Аустралије у тенису 2010.